Trou des Nutons (Furfooz) - grot in België aan de Lesse
 Trou des Nutons (Gendron) - grot in België
 Trou des Nutons (Esneux) - grot in België aan de Ourthe